Котовка () — село в Волчанском районе Харьковской области Украины. Является административным центром Котовского сельсовета, в который, кроме того, входит село Бережное.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 258 человек (112 мужчин и 146 женщин).

Географическое положение 
Село Котовка находится в начале балки Беседовка, на расстоянии в 3 км расположены сёла Шевченково, Бережное, Погорелое, Гарбузовка и Петропавловка.

История 
По данным сайта Верховной Рады Украины, село Котовка было основано в 1765 году.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа І-ІІ ст.
 Котовский фельдшерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 64 чел.

Интересные факты

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района